Fazekas Máté (1988) forgatókönyvíró, rendező
 Fazekas Máté (1998) labdarúgó
 Fazekas Máté (2000) kosárlabda-játékos